Lillklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillklobben, Korsholm, 
 Lillklobben, Nagu, 
 Lillklobben (vid Torsö, Raseborg), 
 Lillklobben (vid Strömsö, Raseborg),

Se även
Lillkobben
Lillkubban
Storklobben

Robotskapade Finlandförgreningar